Elina Svitolina era la detentrice del titolo e lo ha difeso battendo in finale Daria Kasatkina con il punteggio di 6–4, 6–0.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

 Elina Svitolina (campionessa)
 Garbiñe Muguruza (semifinale)
 Karolína Plíšková (quarti di finale)
 Jeļena Ostapenko (secondo turno)

 Caroline Garcia (quarti di finale)
 Angelique Kerber (semifinale)
 Johanna Konta (secondo turno)
 Kristina Mladenovic (primo turno)

Wildcard

  Catherine Bellis (secondo turno)
  Johanna Konta (secondo turno)

  Naomi Ōsaka (quarti di finale) 
  Jeļena Ostapenko (secondo turno)

Qualificate 

  Sara Errani (secondo turno)
  Lesia Tsurenko (primo turno)

  Samantha Stosur (primo turno) 
  Sofya Zhuk (primo turno)

Lucky loser 

 Wang Qiang (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dubai Tennis Championships 2018